Erp sau ERP se poate referi la

 Erp, Ariège, comună în departamentul Ariège din sudul Franței
 Planificarea resurselor întreprinderii, prescurtarea din engleză - ERP - Enterprise resource planning

European Retail Park, serie de centre comerciale din România:
 ERP Bacău
 ERP Botoșani
 ERP Brăila
 ERP Focșani
 ERP Sibiu
 ERP Târgu Mureș